

Biografia 
Figlio del germanista Marianello (1915-2003) e dell'insegnante Maria Montesano (1914-2012), si laureò nell'anno accademico 1975-1976 presso l'Università di Pisa. Allievo dello storico Lorenzo Gestri iniziò a frequentare la Fondazione G.G Feltrinelli di Milano per una borsa di studio finalizzata a una ricerca sul tema Organizzazione e lotte dei lavoratori del vetro in Italia: 1900-1925 , e poi la Fondazione G. Einaudi di Torino per una ricerca sul tema Riflessi ed influenze del movimento operaio francese e tedesco sul movimento sindacale italiano nell'età della Seconda Internazionale. Nel biennio 1983-1984 proseguì le sue ricerche presso l'Università di Francoforte sul Meno per uno studio sull'emigrazione italiana in Germania dal 1890-1914. Autore di articoli e saggi su diverse riviste storiche, collaborò in particolare a Movimento operaio e socialista e Società e Storia, e con la Biblioteca Franco Serantini di Pisa. Insegnò nelle scuole medie inferiori (tra le quali quella di Lari) fino a pochi giorni prima della sua scomparsa.

Note

Bibliografia 
 Documenti e testimonianze sulla fondazione del PCI in provincia di Pisa, presentazione a cura di A. Marianelli, (Pisa, 1981).
 Sindacato e industria tessile a Pisa negli anni '50 (1982, Pisa).
 Proletariato di fabbrica e organizzazione sindacale in Italia: il caso dei lavoratori del vetro (Milano, 1983).
 Sindacato e industria tessile a Pisa. 1945-1970 [con Fabrizio Boldrini] (Firenze, 1986).
 Movimento operaio, forme di propaganda e cultura sovversiva a Pisa tra '800 e '900 (1990, BFS edizioni).
 Eppur si muove! Movimento operaio a Pisa e provincia dall'Unità d'Italia alla dittatura (2016, BFS edizioni).

Collegamenti esterni 
Biblioteca Franco Serantini
Sito della casa editrice
Articolo il Tirreno 
Articolo dal periodico il Cuoio indiretta

Studenti dell'Università di Pisa